14-й чемпионат Америки по баскетболу — проходил на баскетбольных площадках Сан-Хуана, Пуэрто-Рико с 26 августа до 6 сентября 2009 года. В финальной стадии принимали участие 10 национальных сборных, разделённые на 2 группы.  По 4 сильнейшие команды из каждой группы образовали группу в квалификационном раунде.  Команды, занявшие 1-4 места, в плей-офф раунде разыграли 1-4 места.

4 сильнейшие команды чемпионата попали на чемпионат мира по баскетболу 2010 в Турции.

Турнир

Группа A 

26 августа

- 62:88 (14:22, 15:27, 20:17, 13:22)

- 66:81 (19:19, 23:19, 9:23, 15:20) 

27 августа

- 97:40 (30:13, 19:8, 39:12, 17:7)

- 85:74 (16:21, 22:22, 26:10, 21:21)

28 августа

- 67:87 (14:24, 12:20, 22:20, 19:23)

- 54:71 (14:14, 14:16, 11:23, 15:18)

29 августа

- 80:63 (15:13, 12:19, 26:18, 27:13)

- 69:71 (16:25, 15:11, 16:15, 22:20)

30 августа

- 54:49 (18:10, 8:19, 18:4, 10:16)

- 90:70 (23:14, 22:16, 20:11, 25:29)

Группа В 

26 августа

- 68:81 (18:21, 18:17, 25:19, 7:24)

- 85:69 (18:16, 21:14, 24:21, 22:18)

27 августа

- 87:100 (27:25, 23:23, 10:28, 27:24)

- 87:67 (18:18, 26;6, 19:19, 24:24)

28 августа

- 67:76 (13:21, 10:16, 23:23, 21:26)

- 71:80 (12:22, 14:17, 28:18, 17:23)

29 августа

- 78:73 (21:18, 19:14, 24:19, 14:22)

- 55:80 (13:28, 17:20, 19:12, 6:20)

30 августа

- 84:64 (23:17, 19:19, 28:14, 14:14)

- 89:87 (19:18, 18:25, 22:17, 15:14, от1 15:13)

Квалификационный раунд

Группа X 

1 сентября

 -  74:80 (15:14, 25:19, 24:23, 10:24)

 -  51:67 (13:15, 15:21, 10:20, 13:11)

 -  61:92 (17:24, 12:21, 16:24, 16:23)

 -  79:51 (11:13, 23:12, 25:14, 20:12)

2 сентября

 -  68:59 (18:15, 18:18, 16:17, 16:9)

 -  83:77 (16:17, 14:21, 28:19, 25:20)

 -  77:65 (17:17, 17:12, 23:18, 20:18)

 -  76:85 (13:16, 21:21, 19:21, 23:27)

3 сентября

 -  97:65 (22:15, 23:9, 26:19, 26:22)

 -  73:86 (15:22, 18:22, 25:24, 15:18)

 -  62:82 (14:22, 21:22, 16:18, 11:20)

 -  78:80 (22:14, 15:29, 15:21, 26:16)

4 сентября

 -  67:74 (18:18, 14:21, 20:19, 15:16) 

 -  73:66 (22:6, 16:17, 21:23, 14:20)

 -  76:80 (16:13, 19:17, 21:26, 20:24)

 -  82:86 (20:13, 14:25, 17:29, 31:19)

Плей-офф

за 1-4 места

Итоговое положение 

</center>

 Финалисты чемпионата напрямую попали на чемпионат мира по баскетболу 2010 в Турции.

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

2009
2009 год в баскетболе